Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Este artigo lista os resultados da Categoria Simples Masculino no Campeonato Mundial de Badminton de 2007.

Cabeças-de-chave
 Lin Dan
 Lee Chong Wei
 Chen Jin
 Bao Chunlai
 Peter Gade
 Chen Yu
 Kenneth Jonassen
 Taufik Hidayat
 Sony Dwi Kuncoro
 Shoji Sato
 Ronald Susilo
 Przemysław Wacha
 Muhammad Hafiz Hashim
 Park Sung-hwan
 Dicky Palyama
 Simon Santoso

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Fontes
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships - Men's Singles

Campeonato Mundial de Badmínton de 2007